

Astronomia
 Cratere Montez – cratere sulla superficie di Venere

Persone
 Lola Montez – danzatrice, attrice teatrale e avventuriera irlandese
 María Montez – attrice dominicana 
 Mario Montez – attore statunitense
 Oscar Montez – allenatore di calcio argentino

Altro
 Gabriella Montez – personaggio della saga dei film di High School Musical, interpretato da Vanessa Hudgens
 Yolanda Montez – personaggio dei fumetti pubblicati dalla DC Comics